Ники́шин — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Никишин, Алексей Игоревич (род. 1976) — российский фотограф.

Б, В, Г 
 Никишин, Богдан Сергеевич (род. 1980) — украинский фехтовальщик-шпажист, чемпион мира, призёр чемпионатов Европы.
 Никишин, Валерий Иванович (1939—1994) — советский учёный в области прикладной физики, генеральный директор НПО «Электроника», г. Воронеж (1971—1977), директор НИИ «Дельта», г. Москва (1977—1980). Доктор технических наук. Лауреат Ленинской премии (1976).
 

 Никишин, Геннадий Иванович (род. 1929) — российский химик-органик, член-корреспондент АН СССР.

Д

Е

МНОС 
 Никишин, Михаил Дмитриевич (1907—1982) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Никишин, Николай Николаевич (1896—1974) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Никишин, Олег Геннадьевич (род. 1965) — российский фотограф.
 Никишин, Сергей Сергеевич (1923—2003) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.



См. также 
 Никишов
 Никишкино